Argentina
Campo Grande, comune della provincia di Misiones
Campo Grande, comune della provincia di Río Negro
Brasile
 Campo Grande, comune dello Stato dell'Alagoas
 Campo Grande, capitale dello Stato del Mato Grosso do Sul
 Campo Grande, comune dello stato del Rio Grande do Norte
 Campo Grande, quartiere della città di Rio de Janeiro
Portogallo
 Campo Grande, frazione di Lisbona
Italia
 Campogrande – frazione di Tripi nella città metropolitana di Messina

Altro 
 Campo Grande – stazione della metropolitana di Lisbona

Altri progetti